Niemcy:
 Adorf – dzielnica gminy Twist, w powiecie Emsland w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Adorf/Vogtl. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Osoby:
 Mario Adorf – niemiecki aktor
 Stella Adorf – niemiecka aktorka